Защищённые узкороты () — род бесхвостых земноводных, обитающих в Южной Америке.

Описание 
По своему строению в целом похожи на других представителей семейства узкоротов. Особенностями является тонкая кожа, обильно покрытая огромными железами и наличие костяного кольца, окружающего роговую оболочку глаза. Окраска этих земноводных в основном желтоватых, светло-коричневых, блекло-оливковых тонов.

Образ жизни 

Населяют леса, кустарниковые степи, пресноводные озёра. Встречаются на высоте до 600 м над уровнем моря. Активны ночью, питаются термитами. Многочисленные железы этих лягушек выделяют жидкость, которая окутывает все тело земноводного, затем твердеет на воздухе и образует своеобразный панцирь, который защищает от укусов термитов (откуда и происходит название этого рода).

Размножение 
Это яйцеживородящие земноводные, личиночная стадия развития у них проходит в яйце.

Распространение 
Являются эндемиками Бразилии. Обитают в восточной части страны.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 4 вида:

Примечания

Литература 
 Cope, 1870 "1869" : Seventh Contribution to the Herpetology of Tropical America. Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 11, p. 147-192.
 
 
 

Узкороты